Estadio Parque Artigas puede referirse a:

 Estadio Parque Artigas, estadio de fútbol en Las Piedras, Canelones;
 Estadio Parque Artigas, estadio de fútbol en Paysandú.